Лесковац — топоним.

 Босния и Герцеговина
 Лесковац (Республика Сербская) — село в общине Биелина Республики Сербской (Босния и Герцеговина).

 Сербия
 Лесковац — город в Сербии.
 Лесковац (городское поселение) — городское поселение в Сербии.
 Лесковац (Заечар) — населённый пункт в городском поселении Заечар (Заечарский округ).
 Лесковац (Книч) — населённый пункт в общине Книч (Шумадийский округ).
 Лесковац (Лазаревац) — населённый пункт в городской общине Лазаревац Белграда.
 Лесковац (Петровац) — населённый пункт в общине Петровац-на-Млави (Браничевский округ).

 Хорватия
 Лесковац (Хорватия) — село в общине Двор (Сисацко-Мославинская жупания).

 Черногория
 Лесковац (Черногория) — село в общине Улцинь.